Op het toernooi van Wimbledon in 2000 speelden de mannen in het dubbelspel van 26 juni tot en met 9 juli. De als eerste geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Nederlander Paul Haarhuis en de Australiër Sandon Stolle met 6-3, 6-4, 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2000